Kevin Rodríguez – pallavolista portoricano
Kévin Rodriguez – pallavolista francese